Алзас:

 Алзас (приток Большой Осиповой) — река в России, протекает в Кемеровской области.
 Алзас (приток Тайдона) — река в России, протекает в Кемеровской области.